Трубадур.
 Трубадур — средневековый поэт-певец.
  — романтическая драма Антонио Гарсиа Гутьереса.
 «Трубадур» — опера Джузеппе Верди на либретто Сальваторе Каммарано на основе одноимённой драмы Гутьереса.
 Трубадур — персонаж мультфильмов «Бременские музыканты» и «По следам бременских музыкантов».
 «Трубадур» — казахский короткометражный фильм 2010 года, режиссёр Эля Гильман.
 Трубадур — французский художественный стиль начала XIX века, идеализирующий Средние века и Ренессанс.

См. также 
 Troubadour